Майдалена — деревня и муниципалитет в районе Йиндржихув-Градец Южночешского края Чешской Республики.

Площадь муниципалитета составляет 12,96 км². Население по состоянию на 3 июля 2006 года составляет 491 человек.

Майдалена расположена примерно в 24 километрах к юго-западу от Йиндржихув-Градец, в 28 км к востоку от Ческе-Будеёвице, и 129 км к югу от Праги.

В Майдалене родился Иржи Гавлис — чемпион Олимпийских игр 1952 года в академической гребле.

Население

Примечания

Ссылки 
 Czech Statistical Office: Municipalities of Jindřichův Hradec District

Населённые пункты Южночешского края